EMP eller emp har flere betydninger:
 Elektromagnetisk fremdrift (eng. electromagnetic propulsion)
 Elektromagnetisk puls
 En ofte brugt forkortelse for Else Marie Pade